Souche bezeichnet
 Souche (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Serre
 La Souche, eine französische Gemeinde im Département Ardèche

Siehe auch:
 Souches